Escot (indumentària), tall d'una peça de roba (estretament emparentat amb el coll) que deixa part del cos al descobert
 Escot  o Escòt, municipi francès al departament dels Pirineus Atlàntics (regió de l'Aquitània)
 Escot, membre dels escots
 Escot (Pirineus Atlàntics), municipi francès situat al departament dels Pirineus Atlàntics (regió de l'Aquitània)
 Joan Duns Escot
 Joan Escot Eriúgena (~815-877), 
 Mas Escot, masia a Viladamat (Alt Empordà) 
 Seduli Escot, filòsof i classicista irlandès del segle IX